Het ATP-toernooi van Cincinnati 2007 werd van 13 tot en met 19 augustus 2007 gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Vanwege sponsorcontracten was de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati